Fenglin steht für:

 Fenglin (Hualien) (), Gemeinde in Taiwan
 Fenglin-Kontinent, siehe Zehn Kontinente und Drei Inseln
 Fenglin, ein chinesisches Biosphärenreservat, siehe Liste der Biosphärenreservate in Asien#Volksrepublik China
 Fenglin (Yichun), Landkreis der bezirksfreien Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang im Nordosten der Volksrepublik China

Fenglin ist der Vorname folgender Personen:
 Zhang Fenglin, chinesischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2012